Гиндешты — название населённых пунктов.

Молдавия 
 Гиндешты — город в Флорештском районе.
 Гиндешты — село в Флорештском районе.